Роџер Федерер је пети пут освојио турнир. У финалу је савладао Стана Вавринку са 6:4, 7:5. Федерер се овом победом изједначио са Новаком Ђоковићем по броју освојених титула у Индијан Велсу.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1
{{Тенис-16 играча и 3 сета са носиоцима 
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло
 
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= В. Поспишил
| RD1-score03-1=66
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Лу Ј.
| RD1-score04-1=78
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=3
 
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Д. Лајовић
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Ф. Тијафо
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=
 
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Р. Опелка
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=1
 
| RD1-seed13=
| RD1-team13= Х. Монако
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=77
| RD1-score13-3=1
| RD1-seed14=
| RD1-team14=| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=65
| RD1-score14-3=6 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Е. Мари 
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=65
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= В. Поспишил| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=77| RD2-score02-3=
 
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Д. Лајовић| RD2-score03-1=6| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=7<sup>7| RD2-seed04=30
| RD2-team04= Ф. Лопез
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3=6<sup>2
 
| RD2-seed05=21
| RD2-team05=| RD2-score05-1=7| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= П. Гојовчик
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=
 
| RD2-seed07=
| RD2-team07= А. Манарино
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=16
| RD2-team08=| RD2-score08-1=7| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3=
 
| RD3-seed01=Q
| RD3-team01= В. Поспишил
| RD3-score01-1=77| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=5
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= Д. Лајовић| RD3-score02-1=64
| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3=7 
| RD3-seed03=21
| RD3-team03=| RD3-score03-1=w/o
| RD3-score03-2=
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=16
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=
| RD3-score04-2=
| RD3-score04-3=
 
| RD4-seed01=Q
| RD4-team01= Д. Лајовић
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=65
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=21
| RD4-team02=| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=77| RD4-score02-3=
}}
 
Група 2

 
Група 3
{{Тенис-16 играча и 3 сета са носиоцима 
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло
 
| RD1-seed03=
| RD1-team03= Р. Хасе
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= П. Лоренци| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=6'''
| RD1-score04-3=
 
| RD1-seed05=
| RD1-team05=

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

 
Отворено првенство Индијан Велса 2017.
Отворено првенство Индијан Велса – мушкарци појединачно